

Miejscowości

Francja 
 Dorst

Niemcy 
 Dorst – dzielnica gminy Calvörde w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Osoby 
 Leonhard Dorst (1809–1852) – niemiecki heraldyk, architekt i malarz